La Coupe d'Asie des clubs champions 1969 est la  de la Coupe d'Asie des clubs champions. La finale s'est jouée à Bangkok le  entre le Maccabi Tel-Aviv et le Yangzee FC et a vu la victoire du Maccabi Tel-Aviv sur le score de 1-0.

Participants 
  Maccabi Tel-Aviv - Champion d'Israël 1966-1968
  Perak FA
  Persépolis Téhéran FC
  Toyo Kogyo SC - Champion du Japon 1968
  Kowloon Motor Bus FC - Champion de Hong-Kong 1966-1967

  Yangzee FC
  État de Mysore
  Bangkok Bank FC
  Vietnam Police
  Manila Lions

Compétition

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Demi-finale

Match pour la

Finale

Liens externes 
 Résultats complets sur le site RSSSF.com

1969
Football en 1969
1969 en Asie
Sport en janvier 1969